

Буново () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.
 Буново () — село в Софійській області. Входить до складу общини Мирково.